Droga krajowa nr 36 (Czechy)
 Droga krajowa nr 36 (Polska)
 Droga krajowa nr 36 (Węgry)